Gäbelein oder Gaebelein ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Clemens Gaebelein (1861–1945), US-amerikanischer methodistischer Geistlicher und Autor 
 Arthur Gaebelein (1891–1964), deutscher Fußballspieler
 Frank Ely Gaebelein (1899–1983), US-amerikanischer evangelikaler Autor
 Klaus-Peter Gäbelein (* 1943; Pseudonym: Klaus Bedä), deutscher Autor, Historiker, Kolumnist, Mundartdichter und Moderator
 Wolfgang Gäbelein, deutscher Brigadegeneral im Kommando Streitkräftebasis